Павлице могу бити:

 Павлице (Трнава), насељено мјесто у округу Трнава, Трнавски крај, Словачка Република
 Павлице (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република

Види још 
 Павлица